— японская фамилия.

Известные носители:
 Хирано, Аюму (род. 1998) — японский сноубордист, выступающий в хафпайпе.
 Хирано, Ая (род. 1987) — японская сэйю и певица.
 Хирано, Ёдзо (род. 1985) — японский продюсер и космический турист.
 Хирано, Ёсихиса (род. 1971) — японский композитор, автор музыки к многочисленным телевизионным шоу и аниме.
 Хирано, Кота (род. 1973) — японский мангака.
 Хирано, Миу (род. 2000) — японская настольная теннисистка.
 Хирано, Такаси (род. 1974) — бывший японский футбольный полузащитник.
 Хирано, Фуми (род. 1955) — японская сэйю.

Топоним 
 Хирано-дзиндзя (святилище Хирано) — синтоистское святилище в Киото.